Subicbaai, een baai aan de westkant van het Filipijnse eiland Luzon.
 Subic Bay Naval Base, een voormalige marinebasis in de Filipijnen, die tot 1992 gehuurd werd door de US-Navy. 
 Subic Bay International Airport, een vliegveld in de Filipijnen.
 Subic Bay Freeport Zone, een gebied rond de Subicbaai waar onder meer scheepsbouw plaatsvindt.